Сен-Кристо́ф-де-Шольє́, Сен-Крістоф-де-Шольє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Кана, 80 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Кристоф-де-Шольє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-де-Шольє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн